Ман, МАН, слово, аббревиатура:

Мифология 
 Ман (китайская мифология) — в китайской мифологии огромный страшный змей.
 Ман (русская мифология) — в русских поверьях разновидность нечистой силы, живущая в бане (баенный ман) либо на колокольне (колокольный ман), последний также известен как колокольный мертвец.
 Ман — в иудейской традиции то же, что манна в христианской.

Топонимы 
 Ман (Кот-д’Ивуар) — город в Кот-д’Ивуаре.
 Ман (департамент) — департамент в Кот-д’Ивуаре.
 Ман (Альпы Верхнего Прованса) — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Ман (Верхняя Гаронна) — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Гаронна.

Персоналии 
 Ман, Анни (в девичестве Воте; 1858—1919) — немецкая писательница, издательница и журналистка XIX—XX вв.
 Ман, Вальтер Уго (настоящее имя Вальтер Уго Лемуш; род. 1971) — португальский писатель.
 Ман, Вероник (1984) — французская легкоатлетка.
 Ман, Виктор Аронович (род. 1936) — советский и российский кинорежиссёр, член Гильдии кинорежиссёров.
 Ман, Геннадий (; род. 1953) — предприниматель, президент швейцарско-немецкой компании Man Oil Group.
 Ман, Деннис (род. 1998) — румынский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Ман, Иван Александрович (1903—1982) — советский капитан дальнего плавания, почётный полярник.
 Ман, Карен (ур. Метчук; род. 1963) — немецкая пловчиха.
 Ман, Карл Август Фридрих (1802—1887) — немецкий филолог-романист.
 Ман, Корнелис де (1621—1706) — голландский художник.
 Ман, Наталия (1908—1984) — российский переводчик.
 Ман, Поль де (; 1919—1983) — философ, представитель Йельской школы деконструктивизма.
 Ман, Томас (; 1571—1641) — английский экономист, меркантилист.
 Ман, Фредерик (1903—1987) — американский промышленник и меценат.
 Ман, Хендрик де (также известен как Анри де Ман; 1885—1953) — бельгийский социальный психолог, теоретик социализма и политик.

Аббревиатура 
 МАН (торговая сеть) — сеть магазинов в Волгограде и Волгоградской области.
 Малая академия наук Крыма, МАН «Искатель» — научное общество школьников Крыма, организована в 1963 году
 Малая академия наук Украины — научное общество школьников.

Прочее 
 Ман — старая мера веса в Индии, равно приблизительно 38 кг.

См. также 

 Манн (значения)
 Мань (значения)
 Ле-Ман (значения)
 Мен (значения)
 Мэн (значения)
 Man (значения)

Примечания